volatili (astronomija)
volatili (geologija)